«Муравей Антц» (, более верный перевод «Муравей Зед») — американский мультипликационный фильм 1998 года, снятый режиссёрами Эриком Дарнеллом и Тимом Джонсоном. Оригинальное «Antz» является комбинацией «Ants» (муравьи) и английской буквы Z (имя главного героя).

19 сентября 1998 года мультфильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто. Выход в прокат США состоялся 2 октября 1998 года, а на российские экраны мультфильм вышел 1 января 1999 года.

Сюжет 
Большой муравейник в нью-йоркском центральном парке поделён на две касты: там живут муравьи-рабочие и муравьи-солдаты. Какого-либо выбора и те, и другие лишены: разделение происходит сразу после рождения. Рабочие трудятся с утра до ночи, работая над проектом «Мегатуннель» — область муравейника, которая по проекту генерала Навозника станет райской зоной отдыха. Сам Навозник, однако, с презрением относится к рабочим, а в обсуждениях Мегатуннеля часто упоминает, что его открытие «смоет всю грязь». Он запрашивает у своего подчинённого, полковника Короеда, список солдат, которые преданы Королеве-матке, после чего решает отправить их в бой с армией термитов, которые дислоцировались недалеко от их муравейника. Тем временем главный герой, муравей Зед, любящий пофилософствовать и поворчать (чем он резко отличается от всех муравьев), считает свою принадлежность к касте рабочих несправедливой. Он уверен, тяжелый однообразный труд — это не то, что ему нужно, и что его призвание — нечто большее чем ежедневная рутина муравья-рабочего.

Его подруга, рабочая Ацтека, пытается убедить Зеда, что хотя бы для самих рабочих он не отделим, потому что в коллективном труде они все едины. Зед размышляет о том, есть ли где-нибудь утопия с совершенно другой жизнью, где каждый может жить так, как сам этого хочет. Случайно в баре он узнаёт от пьяного муравья Гребса о существовании некой Инсектопии, которая как раз является такой утопией.

Однажды вечером в этот бар инкогнито проникает дочь Королевы и невеста Навозника принцесса Бала, которой тоскливо от жизни во дворце. Она заинтересовывается Зедом, потому что в этот момент все муравьи слажено танцуют, а он единственный, кто сидит за барной стойкой. Она приглашает Зеда на танец и он постепенно влюбляется в неё, а сами они начинают танцевать индивидуальный танец (все остальные муравьи танцуют лишь одинаковые па). К несчастью, Зед налетает на солдата, и в завязавшейся потасовке Бала случайно раскрывает Зеду свою личность и, поцеловав его, убегает. Весь следующий день Зед пребывает в эйфории и, узнав от бармена, что на следующее утро назначена королевская инспекция армейских взводов, придумывает план: он уговаривает своего лучшего друга, муравья-солдата Уивера, поменяться с ним местами. Но во время марша перед Королевой Бала не замечает Зеда, а затем перед солдатами выступает Навозник и, к ужасу Зеда, объявляет, что они отправляются на войну с термитами. Во время боя Зеда спасает проникнувшийся к нему симпатией муравей-сержант Барбатус. Но Зед в конечном итоге проваливается в яму и когда выбирается, то исход битвы уже решён: обе стороны тотально разгромлены и единственный выживший — это он. Случайно он находит оторванную голову Барбатуса, который перед смертью просит Зеда не повторять его ошибок: не исполнять слепо чьи-то приказы, а действовать по своей воле.

Удручённый Зед возвращается в муравейник, где его чествуют как героя. На аудиенции с Королевой случайно раскрывается знакомство Зеда с Балой, из-за чего он настраивает против себя Королеву (потому что рабочий не имел права меняться местами с солдатом) и Навозника (потому что Бала его невеста). Зед прячется за Балу и невольно берёт её в заложники. Она пытается вырваться и толкает его в сторону мусоросборника, из-за чего они вдвоём вылетают за пределы муравейника. Посланные на помощь Бале солдаты отступают, когда неожиданно над муравейником зависает человеческая рука с лупой, и сфокусированный солнечный луч создаёт сжигающую волну. Спасаясь от него, Зед и Бала убегает ещё дальше от муравейника, после чего Зед принимает решение двигаться в Инсектопию, потому что увидел один из ориентиров, указывающих туда дорогу. Бала считает Инсектопию выдумкой, но соглашается отправиться вместе с ним, когда Зед спрашивает её, готова ли она вернуться в муравейник, чтобы стать женой Навозника (которого она совершенно не любит), а заодно обещает вернуть её домой, если Инсектопия действительно окажется выдумкой. В пути Бала постепенно проникается уважением и любовью к Зеду.

Между тем в муравейнике похищение Балы обрастает такими небылицами, что Уивер, не сдержавшись, раскрывает, что Зед был не солдатом, а рабочим. Это приводит к неожиданному эффекту: мысль, что муравей-рабочий проявил своеволие, мигом облетает муравейник, и рабочие отказываются работать, требуя, чтобы Зеду позволили вернуться. Навозник успокаивает протестующих, внушив им, что Зед бросил их, и отправляет дальше строить Мегатуннель, пообещав рабочим значительные улучшения условий жизни после окончания их работы над туннелем. Увидев в толпе протестующих Уивера, он вызывает того на допрос, где с помощью силовых методов требует от Уивера и Ацтеки (которая к тому моменту полюбила Уивера) сказать, куда мог отправиться Зед. Уивер признаётся про Инсектопию, но неожиданно Навозник признаёт, что она не миф, и пускает по следу беглецов полковника Короеда, предварительно приказав ему убить Зеда. Тем временем Зед и Бала всё-таки добираются до Инсектопии, но вечером туда заявляется Короед. Он не видит Зеда (потому что тот отлучился), а Бала на всякий случай врёт, что Зед мёртв. Прежде чем Короед насильно уведёт её в муравейник, Бала (которой перед этим Зед рассказал про смерть Барбатуса) спрашивает Короеда, почему он исполняет приказы Навозника, хотя она видит, что мнение у него совершенно другое?

В муравейнике её приводят к Навознику и выясняется следующее: тот одержим идеей создания новой колонии с сильным «полезным» населением, коими он считает солдат, а рабочих считает самыми низшими примитивными существами. Мегатуннель на деле является ловушкой: в этот самый момент в нём находятся якобы на церемонии открытия все рабочие муравейника во главе с Королевой, но сама конструкция проходит под большой лужей и когда последняя преграда будет разрушена, то Мегатуннель затопит водой. Балу собираются оставить в живых, чтобы она дала начало новой колонии муравьёв. Зеду удаётся добраться до Муравейника с помощью осы Чипа и вызволить Балу из заточения. Одновременно Навозник произносит речь в Мегатуннеле и, уходя, отдаёт приказ перекрыть все выходы из него. Бале и Зеду удаётся в последний момент туда пробраться и предупредить всех об опасности, но последняя преграда уже разбита и туннель начинает затапливать. Зеду приходит идея построить из муравьёв живую лестницу и прорыть через потолок туннеля путь наружу. Когда он первым вылезает на поверхность, то сталкивается с Навозником. Узнав, что рабочие сумели построить из себя лестницу, у солдат начинает колебаться вера в слова Навозника об их никчёмности. Неожиданно Короед, который из-за слов Балы тоже в сомнениях, даёт отпор Навознику, и тот в ярости бросается на него, собираясь скинуть в проём. Зед в последний момент отталкивает Короеда и вместе с Навозником летит вниз. Навозник разбивается о корень, а Зед падает в воду, но позже спасён Короедом.

Всех рабочих вместе с Королевой вытаскивают на поверхность. В эпилоге Зед рассказывает, что они с Балой поженились и перестроили колонию — отныне каждый муравей в ней ценен и является индивидуумом.

Производство 
Работа над мультфильмом началась в мае 1996 года. Это был первый опыт компании «DreamWorks» в производстве анимационного фильма при помощи компьютерной графики. В создании образа главного героя студии помогал Вуди Аллен, приглашённый в качестве актёра озвучивания. В частности, Вуди Аллен вносил правки в сценарий и изменял монологи персонажа, адаптируя их под свою комическую манеру. Над озвучкой мультфильма работали и другие известные актёры, среди которых особенно выделился Кристофер Уокен, настолько впечатлявший создателей мультфильма, что роль его персонажа, Короеда, решили значительно расширить.

Создание мультфильма проходило на фоне жёсткой конкуренции «DreamWorks» со студией «Walt Disney», которая в 1995 году вместе с компанией «Pixar» выпустила первый компьютерный кинохит «История игрушек». Почти одновременно «Walt Disney» анонсировала свой будущий мультфильм «Приключения Флика», также посвящённый жизни насекомых с муравьём в главной роли. Между студиями разразился конфликт, который обострился, когда сотрудники «Walt Disney» не откликнулись на просьбу DreamWorks обсудить даты выхода похожих мультфильмов в прокат. В итоге «DreamWorks» перенесли премьеру мультфильма «Муравей Антц» с марта 1999 года на октябрь 1998 года, и оба проекта конкурировали уже в залах кинотеатров.

Роли озвучивали

Музыка 
 Guantanamera — песня, под которую танцуют муравьи в баре.
 Песня, которую распевают участники митинга в поддержку Зеда — «Give Peace a Chance» Джона Леннона в исполнении Йоко Оно.

Влияние 
По мотивам мультфильма были созданы следующие игры:

 Antz и Antz Racing — игры для Game Boy Color
 Antz Extreme Racing — компьютерная игра.

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Полнометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Мультфильмы США 1998 года
Мультфильмы о муравьях
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы Тима Джонсона
Компьютерные анимационные фильмы США